Лукья́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Лукьянова, Валерия Валерьевна (прозвище: Одесская Барби; род. 1985) — украинская фотомодель.
 Лукьянова, Виктория Игоревна (Капитолина Деловая; род. 1970) — журналистка («Московский комсомолец»).
 Лукьянова, Дарья Александровна (род. 1998) — российская футболистка.
 
 Лукьянова, Елизавета Александровна (род. 1999) — российская волейболистка.
 
 Лукьянова, Кира Александровна (род. 1962) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания России пятого созыва.
 Лукьянова, Людмила Дмитриевна (род. 1931) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАМН и РАН.
 
 Лукьянова, Нина Александровна (род. 1937) — советский и российский лингвист, профессор НГУ.
 Лукьянова, Тамара Дмитриевна (род. 1930) — советская и российская танцовщица, педагог, хореограф, народная артистка РСФСР.
 Лукьянова, Татьяна Владимировна (1947—2011) — советский, российский художник. См. также